Bellanger ist der Familienname folgender Personen: 

 Camille Bellanger (1853–1923), französischer Maler und Lithograf
 Pierre Bellanger (* 1958), französischer Journalist und Gründer von Skyrock.com
 Robert Bellanger (1884–1966), französischer Industrieller und Politiker, siehe fr 

Siehe auch:

 Bellanger Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Pont-Bellanger, Gemeinde im Département Calvados, Frankreich
 Bellanger Beach (Australien)